

Geografia

Austria 
 Grafendorf – ex comune (1938-1948) nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Grafendorf – frazione di Kirchbach, comune nel distretto di Hermagor (Carinzia)
 Grafendorf – frazione di Stainz, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Grafendorf bei Hartberg – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Ober-Grafendorf – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Repubblica Ceca 
 Grafendorf – antico nome tedesco di Hrabětice, comune nel distretto di Znojmo (Moravia Meridionale)

Pagine correlate 
Gräfendorf (disambigua)